Domenico Manzione – magistrato e politico italiano
 Nicola Manzione – arbitro di calcio a 5 italiano
 Roberto Manzione – politico e avvocato italiano